EBI steht als Abkürzung für: 

 Earnings Before Interest („Gewinne vor Zinsen“), eine betriebswirtschaftliche Finanzkennzahl, siehe Net Operating Profit Less Adjusted Taxes
 École de Biologie Industrielle, eine französische Ingenieurhochschule
 Educación Bilingüe Intercultural, siehe Interkulturelle zweisprachige Erziehung
 Emergency Brake Intervention, eine ETCS-Bremskurve
 Erweiterter Barthel-Index, um Items aus der Früh-Reha ergänztes Bewertungsverfahren der Selbständigkeit von Patienten
 Europäische Bürgerinitiative, ein Instrument zur Gesetzesinitiative in der Europäischen Union
 European Bioinformatics Institute in Hinxton, England

Abkürzung